Yacouba steht für:

 ein westafrikanisches Volk, siehe Yakuba
 Yacouba (Name), Familienname und männlicher Vorname